Су́лланмаа () — финская фамилия. Известные носители:

 Сулланмаа, Милья (род. 1990, урожд. Милья Хелльстен) — финская кёрлингистка.
  (род. 1966) — финский хоккеист.
 Сулланмаа, Яни (род. 1981) — финский кёрлингист.